Ашагы-Аскипара ( — Нижняя Аскипара) / Неркин-Воскепар ( — Нижний Воскепар) — поселение в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Армении, фактически контролирующей местность, является составной, низменной, частью села Воскепар, расположенного в Тавушской области Армении; согласно административно-территориальному делению Азербайджана — деревней в Газахском районе Азербайджана.

История 
До 1991 год село входило в состав Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года, село Ашагы-Аскипара являлось центром Аскипаринского сельсовета Казахского района Азербайджанской ССР, в который также входили сёла Баганис-Айрум, Кушчу-Айрум, Мазамлы, Хейримли, Юхары-Аскипара.

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 год, население села Аксибара-Нижняя Казахского уезда Елизаветпольской губернии в 1908 году составляло 933 человека, преимущественно азербайджанцы (в источнике указаны как «татары»).

В конце 1970-х годов численность населения села составляла 1023 человека. Жители занимались табаководством, виноградарством и животноводством. Имелись средняя школа, библиотека, дом культуры, больница, детский сад и дом, узел связи и АТС.

Примечания 

Населённые пункты Тавушской области
Населённые пункты Газахского района
Карабахский конфликт
Спорные территории на Кавказе